Туллио Крали (; 6 декабря 1910, Игало (ныне Черногория) — 5 августа 2000, Генуя) — итальянский -футурист, один из основоположников аэроживописи.

Жизнь и творчество 
Принадлежал к национальному меньшинству — далматинским итальянцам. Художник-самоучка, Т.Крали относится к наиболее крупным представителям Secondo Futurismo, второй волны футуризма. Начинает рисовать в 1925 году под влиянием полотен Джакомо Балла, Умберто Боччони и Энрико Прамполини. В 1928 году, после своего первого полёта на самолёте, тема авиаполёта, Aeropittura, становится центральной в творчестве художника. В 1929 году Крали официально входит в группу художников-футуристов.

Уже свою первию серию «авиаполотен» Крали создаёт в полном соответствии с вышедшим в 1915 году манифестом «Футуристическая реконструкция Вселенной». Его работы выполнены в изогнуто-геометрической динамике, место наблюдателя — за пределами самолёта, он присутствует при полёте воздушной машины. В 1931 году происходит личное знакомство Т.Крали с Филиппо Томмазо Маринетти, когда последний издаёт свой «Манифест авиаживописи», в котором Маринетти воспевает поэзию и красоту полёта.

В конце 30-х — начале 40-х годов Т.Крали работает в стиле Aeropittura, но уже в значительной мере как бы обозревая происходящее в воздухе и на земле из кресла лётчика. В годы войны он, как и многие итальянские футуристы, прославляет своими картинами действия итальянских ВВС, сглаживает ужасы боевых действий, работает (вместе с фашистской пропагандой) на героику войны.

После окончания Второй мировой войны художник не изменяет футуризму, работает в Турине, Париже и, наконец, в Каире, где преподаёт в Итальянской школе искусств и разрабатывает своё, отдельное течение в футуризме — сасентези. С 1966 года мастер работает при Музее футуризма в Милане.

Примечания

Литература 
 Коньков И.Е., Нестерова М.А. Изображение пространства в живописи итальянского футуризма на примере творчества Туллио Крали // Университетский научный журнал. 2022. № 66. С. 59-64.
 De Sabbata M. Tullio Crali. Il futurismo giuliano e l’aeropittura. Triest: Riccigraf, 2019. 257 p.
 Мартин Сильвия Футуризм. Перевод с англ. Ю.В.Сараевой. М., Издательство АРТ-РОДНИК, 2010.-95 с.
 Sylvia Martin. Futurismus. — Köln, 2005.

Список картин Туллио Крали
 Le forze della curva, 1930
 Acrobazie in cielo - 1930
 Bombardamento notturno - 1931
 Ali Tricolori - 1932
 In decollo - 1932
 Ballelica - 1932
 Rivoluzione di Mondi - 1934
 Bombardamento Urbano - 1935
 Battaglia aerea I - 1936
 Aerocaccia II - 1936
 Volo Agitato - 1938
 Bombardamento di una fabbrica - 1938
 Architectura - 1939
 Incuneandosi nell'abitato - 1939
 Prima che si apra il paracadute - 1939
 Assalto di motori - 1968
 Macchine in cielo - 1980
 Kamikaze - 1980
 Le Frecce Tricolori - 1987
 Monoplano Jonathan - 1988

Художники-футуристы